Основна стаття: Вімблдонський турнір 2015

Чемпіонкою Вімблдонського турніру 2014 року була чешка Петра Квітова. Вона програла в третьому колі Єлені Янкович із Сербії.

Турнір виграла американка Серена Вільямс. Для неї це була 21 перемога в турнірах Великого шолому, 4 підряд. Після цієї перемоги Серена заволоділа всіма титулами Великого шолому, що преса назвала шоломом Серени. 

Україну в основній сітці турніру представли Леся Цуренко та Еліна Світоліна. У першому колі обидві представниці України здобули перемоги над Ніколь Гіббс та Дой Місакі, відповідно. У другому колі Леся поступилася Ірині-Камелії Бегу, а Еліна — Кейсі Деллаква.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (чемпіонка)
  Петра Квітова (третє коло)
  Симона Халеп (перше коло)
  Марія Шарапова (півфінал)
  Каролін Возняцкі (четверте коло)
  Луціє Шафарова (четверте коло)
  Ана Іванович (друге коло)
  Катерина Макарова (друге коло)
  Карла Суарес Наварро (перше коло)
  Анджелік Кербер (третє коло)
  Кароліна Плішкова (друге коло)
  Ежені Бушар (перше коло)
  Агнешка Радванська (півфінал)
  Андреа Петкович (третє коло)
  Тімеа Бачинскі (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (четверте коло)

  Еліна Світоліна (друге коло) 
  Сабіне Лісіцкі (третє коло)
  Сара Еррані (друге коло)
  Гарбінє Мугуруса (фінал)
  Медісон Кіз (чвертьфінал)
  Саманта Стосур (третє коло)
  Вікторія Азаренко (чвертьфінал)
  Флавія Пеннетта (перше коло)
  Алізе Корне (друге коло)
  Світлана Кузнецова (друге коло)
  Барбора Стрицова (перше коло)
  Єлена Янкович (четверте коло)
  Ірина-Камелія Бегу (третє коло)
  Белінда Бенчич (четверте коло)
  Каміла Джорджі (третє коло)
  Каролін Гарсія (перше коло)

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=9
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= О Остапенко
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А Дулгеру
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К Младенович
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К Фліпкенс
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Анніка Бек
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А Контавейт
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= В Азаренко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Б Бенчич
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ц Піронкова
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=
| RD1-team11= В Дяченко
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А-Л Фрідзам
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А Ван Ейтванк
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Сю Іфан
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= А Іванович
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= О Остапенко
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К Младенович
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К Фліпкенс
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= В Азаренко
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=30
| RD2-team05= Б Бенчич
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= А-Л Фрідзам
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2015 у тенісі